Балатина () — село в Глодянском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Балатина, включающей также сёла Старые Клокочены, Липовец, Новые Томешты и Старые Томешты.

История 
До 9 января 1956 года село являлось административным центром упразднённого Болотинского района.

География 
Село расположено на северо-западе Молдавии, на берегу реки Прут, в 50 км к западу от Бельц на северо-западе Молдавии, на берегу реки Прут, в 50 км к западу от Бельц на высоте 68 метров над уровнем моря.

Население

Перепись населения 2004 года 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Балатина проживали 3938 человек (1914 мужчин, 2024 женщины).

Перепись населения 2014 года 
Официальных данных по численности населения села Балатина не опубликовано. По данным переписи населения 2014 года, в коммуне Балатина, включающей также сёла Старые Клокочены, Липовец, Новые Томешты и Старые Томешты проживали 4803 человека (2319 мужчин, 2484 женщины).

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Глодянского района